Rivarennes kan syfta på:
 Rivarennes, Indre
 Rivarennes, Indre-et-Loire